Суперлига Србије у сезони 2012/13. је седмо такмичење организовано под овим именом од стране Одбојкашког савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен одбојкашких такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва лига Србије. После сезоне 2011/12. из лиге су испали Клек Србијашуме и Јединство Стара Пазова, а из нижег ранга су ушла два најбоље пласирана тима - Спартак Суботица и Ђердап.

Клубови у сезони 2012/13.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

Легенда:

Разигравање за титулу

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт
 Званичан сајт Одбојкашког савеза Србије
 резултати на srbijasport.net

Суперлига Србије у одбојци
Одбојка у 2012.
Одбојка у 2013.